Le terme chasseur de primes peut désigner :
 un chasseur de primes, une occupation, un métier.

Cinéma 
 Chasseur de primes (The Bounty Killer), un western américain de Spencer G. Bennet, sorti en 1965;
 Chasseurs de primes (All About the Benjamins), un film américano-allemand de Kevin Bray, sorti en 2002;
 Le Chasseur de primes (The Bounty Hunter), un film américain de Andy Tennant, sorti en 2010;
 Chasseur de primes, un film canadien de Patrick McBrearty, sorti en 2011.

Livres 
 Chasseur de primes, une histoire de la bande dessinée Lucky Luke.